Osvoji Jadran je izvorna hrvatska društvena igra koju mogu igrati 2 do 6 igrača. Simulacija je hrvatskog Jadrana u društvenoj igri. Igrač kroz igru upoznaje nacionalne parkove, parkove prirode, zaštićene i ugrožene vrste Jadrana, otkriva potonule brodove, avione, autohtonost svakog istaknutog otoka, mjesta ili grada na otoku ili u priobalju...  Kreirala ju je Puljanka Sanja Vale Čupić, a izdavač je tvrtka Adrinaut iz Pule.  

Jedna igra sadrži: igraću kartu − ploču, 122 kartice, 6 drvenih jedrilica − figura, 1 drvenu kockicu i 6 brojača bodova − semafora. 

Igraća ploča je oslikana karta hrvatskog Jadrana s poljima u boji. Zelena su polja nacionalnih parkova, parkova prirode i zaštićenih vrsta Jadrana, plava polja su polja otoka i gradova i mjesta na otocima, ljubičasta su polja mjesta i gradova na obali, narančasta polja su polja ronilačkih lokacija, pravila plovidbe, polja prilika i prepreka, krem boje su polja start gradova (Dubrovnik, Pula, Rijeka, Split, Šibenik, Zadar), crvena polja su polja vjetrova. Polja su međusobno povezana plavim strelicama koje označavaju plovne putove. Narančaste strelice označavaju izlete u nacionalne parkove ili parkove prirode. Pravila igre su objašnjena u uputama. Legenda koja objašnjava polja i strelice je označena na ploči. Vjetrovi čiji nazivi pišu na crvenim poljima objašnjeni su na ploči.   

Kartice sadrže tekstove kojima su opisane lokacije na koje se stane. Svako polje s brojem ima i karticu u istoj boji s istim brojem.
Krem polja su polja iz kojih se kreće - START - polazne luke: Dubrovnik, Pula, Rijeka, Split, Šibenik i Zadar. 
Zelene kartice su: Barska kornjača ZV (zaštićena vrsta), Bjeloglavi sup ZV, Ćuk ZV, Dobri dupin ZV, Eleonorin sokol ZV, Glavata želva ZV, Morski konjić UV (ugrožena vrsta), Morski pas ZV, Periska ZV, Posidonija UV, Prstaci ZV, Prugasta mitra ZV, Puž bačvaš ZV, Sredozemna medvjedica ZV, Tritonova truba ZV, Brijuni NP, Kornati NP, Krka NP, Mljet NP, Paklenica NP, Sjeverni Velebit NP, Kamenjak PP, Lastovsko otočje PP, Telašćica PP, Učka PP, Velebit PP, Vransko jezero PP i Zavratnica kao zaštićeni krajolik.
Plave kartice su kartice otoka i gradova i mjesta na otocima kako slijedi: Baška, Betina, Biševo, Bol, Brač, Cres, Drvenik Veli, Dugi otok, Hvar, Ilovik, Ist, Iž, Jabuka, Koločep, Komiža, Korčula, Krk, Lastovo, Lubenice, Mali lošinj, Molat, Novalja, Olib, Osor, Pag, Pakleni otoci, Pašman, Proizd, Pučišća, Rab, Sali, Sestrunj, Silba, Stari Grad, Susak, Šipan, Ugljan, Unije, Veli lošinj, Vis, Zverinac, Žirje. 
Ljubičaste kartice su kartice gradova i mjesta na obali kako slijedi: Bakar, Biograd na moru, Cavtat, Fažana, Gradac, Karlobag, Kraljevica, Limski kanal, Lovran, Makarska, Nin, Novi Vinodolski, Novigrad, Omiš, Opatija, Ploče, Poreč, Primošten, Rabac, Rogoznica, Rovinj, Senj, Starigrad, Ston, Trogir, Umag, Vodice i Vrsar. Narančaste kartice su kartice ronilačkih lokacija, prilike i izazovi: Blago Kvarnerska vrata, Blago Novigrad, Blago Pelješac, Blago Plićina Albanež, Blago Premuda, Blago Rovinj, Blago Supetar, Blago Vele Orjule, Blago Vis, Gorivo, Gusar Savudrija, Karta, Osor most, Ugljan-Pašman most, Motor, Privlački gaz, Špilje Pula.

Kockica je izrađena od drva i svojim izgledom ostavlja dojam unikatnosti. Kockica određuje sudbinu moreplovca.  

Figure su drvene jedrilice napravljene prema nacrtu isključivo za Osvoji Jadran.

Brojač − semafor - olakšava brojanje bodova.           

Društvena igra je podržana od strane Ministarstva turizma kao inovacija u turizmu u 2012. godine, od strane Grada Pula i TZ Pula te TZ Istarske županije. Hrvatski je zabavni peljar namijenjen svima koji znaju čitati. Proizvedena je i plasirana prvi put na tržište 08. prosinca 2012. godine. U 2013g. na tržište je plasirana druga igra pod nazivom MediterraNaut. 
Autorsko je djelo i dizajnerski rad zaštićen pri DZIV RH.

Međunarodna priznanja 
14.04.2014. na međunarodnom sajmu inovacija "Inventions Geneva" u Švicarskoj autorica Sanja Vale Čupić, za Osvoji Jadran i MediterraNaut primila je Diplomu i brončanu medalju za inovativnost u izvornom nazivu "Simulation de la Méditerranée ou de l'Adriatique qui permet aux joueurs de prendre le rôle de navigateurs".

18.10.2014. na 12.međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2014 u Zagrebu autorica je primila Zlatnu plaketu za edukativne nautičke zabavne peljare Osvoji Jadran i MediterraNaut. 

01.11.2014. na međunarodnom sajmu inovacija "IENA 2014" u Nurnbergu, Njemačkoj u kategoriji edukacije kroz zabavu koncept je nagrađen Certifikatom i Zlatnom medaljom za inovativni novi proizvod pod izvornim nazivom "Lern-und Unterhaltungslotsen auf Kreuzfahrtschiffen" - Osvoji Jadran i MediterraNaut svrstavajući je u inovacije škola, fakulteta i sveučilišta.
https://adrinaut.com/osvoji-jadran-i-mediterranaut/

Koncept igre 
Igrač se kroz igru uživljava u ulogu nautičara i jedrenjem otkriva hrvatski Jadran i priobalje. Kreće iz start grada (Dubrovnik, Pula, Rijeka, Split, Šibenik ili Zadar). Kockica određuje sudbinu - koliko će se polja ići dalje, a nautičar bira taktiku koje plovne putove će odabrati. Cilj je igre osvojiti što više bodova. Bodovi se osvajaju tako da se posjećuju lokacije koje ostvaruju bodove. Naglasak u igri je na upoznavanju prirodne ljepote i otkrivanju bogatstva raznolikosti hrvatskog Jadrana i priobalja. 

Igra je 100% proizvedena u Hrvatskoj. Napravljena je turistički. Kroz igru se prosljeđuju informacije o važnosti očuvanja zaštićenih i ugroženih vrsta Jadrana, o pojedinim zakonima i propisima (npr. bez karte se ne može ploviti, bez ovlaštenog ronioca se ne može roniti određenim područjem...), ističe se autohtnost svake lokacije tekstom i slikom. Korišteni su prirodni materijali što znači da je ekološki prihvatljiva. Svojim dizajnom ukazuje na dugu tradiciju jedrenja koje datira iz 19. stoljeća (stari jedrenjak, kompas, pergament, slova - font).

Osvoji Jadran preveden je na 4 jezika - engleski (Conquer Adriatic), njemački (Erobere die Adria), talijanski (Conquista l'Adriatico) i slovenski (Osvoji Jadran). Drugi proizvod je MediterraNaut koji je prvi put plasiran na tržište u 12.mj. 2013.g., a na spoju 3 kontinenta, obuhvaća 25 zemalja i 223 lokacije.

Koncept Osvoji Jadran i MediterraNaut, kao inovativni brending hrvatskog Jadrana i Sredozemlja kroz društvenu igru simulacije hrvatskog Jadrana i Mediterrana, međunarodno su nagrađeni medaljama za inovativnost u Njemačkoj i Švicarskoj. Autorica koncepta Sanja Vale Čupić primila je godišnju nagradu Zajednice tehničke kulture Istarske županije za izniman doprinos u razvoju tehničke kulture u 2014.g. Koncept MediterraNaut je kandidiran na natječaj Istarske županije "Novi proizvod 2014.g." i osvojio je prvu nagradu od 50.000,00 kn za najbolji inovativni proizvod Istarske županije u 2014.g..Kao inovativni brending grada, županije i Hrvatske primljena je potpora Ministarstva turizma temeljem natječaja Inovacije u turizmu, TZ Pula, Grada Pula i TZ Istarske županije.

Vanjske poveznice 
Merien Ilić: Volimo hrvatsko - Osvoji Jadran: igrajmo se nautičara, Slobodna Dalmacija, 30. prosinca 2012.
Nova igra: Osvoji Jadran, Igranje.org
Puljanka osmislila jedinstvenu društvenu igru, Glas Istre, 16. prosinca 2012.
Petra Fabian: Mlada Puljanka kreirala 'hrvatski monopoly', Dnevnik.hr, 17. prosinca 2012.
Recenzije: Igrali smo: Osvoji Jadran, Igranje.org, 24. prosinca 2012.
(voditelj razgovora?): Ona je smislila način kako promovirati hrvatski Jadran – putem igre Razgovor sa Sanjom Vale Čupić, Poslovni dnevnik, 31. prosinca 2012.
https://www.inovatorstvo.com/iz-medija/obrtu-adrinaut-50-000-kuna-za-projekt-mediterranaut/a651
https://www.ids-ddi.com/vijesti/aktualno/3254/flego-inovacije-su-kljucne-za-odrzivi-razvoj-gospodarstva-i-otvaranje-novih-radnih-mjesta/
https://www.poslovni.hr/kako-su-uspjeli/inovativna-nauticka-igra-koja-brendira-hrvatsku-283316
https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/mlada-puljanka-osmislila-igru-osvoji-mediteran---318045.html
https://www.val-navtika.net/article/druzabna-igra-osvoji-jadran/
https://glasistrenovine.hr/arhiva-portala/pregled-vijesti/pulskoj-inovatorici-sanji-vale-cupic-nagrada-u-zenevi-449652
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/hrvatski-inovatori-osvojili-12-nagrada-20140405
http://www.regionalexpress.hr/site/more/istarski-inovatori-josh-jednom-vrlo-uspjeshni-na-ieni-u-nuernbergu
http://www.velablog.it/tag/conquer-adriatic
https://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/uominiemare/2014/06/21/mamma-manager-croata-inventa-monopoli-dei-mari-_84fb0b3e-78b6-4e86-a6f1-157a110c7b7c.html

Igre na ploči
Hrvatski proizvodi
Igre s kockama